Ramogenia languinosa är en snäckart som först beskrevs av Gerard Kalshoven Gude 1907.  Ramogenia languinosa ingår i släktet Ramogenia och familjen Camaenidae. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Landlungsnäckor
languinosa